Biografies:
 John Ridge (1792-1839), cabdill cherokee.
 John Rollin Ridge (New Echota, Geòrgia, 1827-1867), escriptor cherokee.
 Major Ridge (Hiwassee, Tennessee, 1771 - Echota, 1839) polític cherokee.
 Geografia:
 Ridge (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Ridge Manor
 Ridge Spring, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Ridge Wood Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Bee Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Beckett Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Bel-Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Benton Ridge, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Buckhead Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Chestnut Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Citrus Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Diamond Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Dry Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 East Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Elk Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Utah.
 Florida Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Garden Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Gravel Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Green Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 High Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Holly Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Huber Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Iron Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Lake Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Lime Ridge (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Maple Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Mineral Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Ocean Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Phoenix Lake-Cedar Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Prairie Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington.
 River Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Rocky Ridge (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Sand Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Sandy Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Silver Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 South Gate Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Stone Ridge (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Tennessee Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Villa Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Walnut Ridge, població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Wheat Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Wood-Ridge, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Miscel·lània: Ridge Racer 7, videojoc de la saga de videojocs de curses Ridge Racer.